L'Open d'Australie désigne notamment :
 l’Open d'Australie, tournoi de tennis figurant au calendrier des Grands Chelems ;
 l’Open d'Australie, tournoi de badminton faisant partie du BWF Super Series ;
 l’Open d'Australie, tournoi de golf du PGA Tour of Australasia ;
 l’Open d'Australie, tournoi annuel de squash ;
 l’Open d'Australie, tournoi annuel de taekwondo ;
 l’Open d'Australie, ancien tournoi ranking de snooker.